Plaatsen
 Richardson (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Richardson County, county in de Amerikaanse staat Nebraska

 Personen
 Anna Richardson, Sint Maartens politica
 Ben Richardson, Nederlands honkballer
 Bill Richardson (1947), Amerikaans politicus
 Cameron Richardson (1979), Amerikaans actrice
 Geoff Richardson (1950), Brits musicus
 Hadley Richardson (1891-1979), eerste vrouw van Ernest Hemingway
 Hamilton Richardson (1940), Nederlands honkballer
 Hamilton (Ham) Richardson (1933–2006), Amerikaans tennisser
 Heather Richardson (1989), Amerikaans schaatsster
 Helen Richardson (1981), Brits hockeyster
 Henry Richardson (1889-1963), Amerikaans boogschutter
 Hugh Richardson (1905-2000), Brits diplomaat en tibetoloog
 Ian Richardson (1934-2007), Schots acteur
 James Richardson (ontdekkingsreiziger) (1806-1851), Brits ontdekkingsreiziger
 Jason Richardson (atleet) (1986), Amerikaans atleet
 Joely Richardson (1965), Engels actrice
 Kaylin Richardson (1984), Amerikaans alpineskiester
 Ken Richardson (1911-1997), Brits autocoureur
 Kevin Richardson (1971), Amerikaans zanger
 Kevin Michael Richardson (1964), Amerikaans acteur
 Kieran Richardson (1984), Engels voetballer
 Kyle Richardson (1987), Australisch zwemmer
 Lloyd Richardson (1950), Sint-Maartens politicus en medicus
 Mark Richardson (1972), Brits atleet
 Matt Richardson (1984), Engels golfer
 Miranda Richardson (1958), Brits actrice
 Natasha Richardson (1963-2009), Brits-Amerikaans actrice
 Owen Willans Richardson (1879-1959), Engels natuurkundige
 Patricia Richardson (1951), Amerikaans actrice
 Peter Richardson (golfer) (1984), Engels golfer
 Quentin Richardson (1980), Amerikaans basketballer
 Ralph Richardson (1902-1983), Engels acteur
 Robert Bridge Richardson (1955), Amerikaans cameraman
 Robert Coleman Richardson (1937-2013), Amerikaans natuurkundige
 Salli Richardson (1967), Amerikaans actrice
 Samuel Richardson (1689-1761), Brits drukker en schrijver
 Steven Richardson (1966), Engels golfer
 Tony Richardson (1928-1991), Brits filmregisseur

 Overig
 Getal van Richardson